Alticus är ett släkte av fiskar. Alticus är ett av flera släkten som ingår i familjen Blenniidae.

Släktet finns i Stilla havet och Indiska oceanen.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Alticus